Прши́бор () — город на востоке Чехии, в Моравии. Население в 2017 году составляло около 8,5 тысячи человек.

Город был основан немецкими колонистами и назывался по-немецки Фрайберг (Freiberg). Впервые упомянут в булле Пржемысла Оттокара II, датированной 1251 годом. В 1596 году построена церковь Святого Валентина. В 1875 году открылся политехнический институт. Дом, где в 1856 году родился Зигмунд Фрейд, с 2006 года открыт в качестве музея.

Население

Примечания

Ссылки 
 Сайт мэрии

Города Моравскосилезского края
Пршибор